Сольс-сюр-Рон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 120 км на південь від Ліона, 27 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 705 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1826,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сольс-сюр-Рон на сайті французького Національного інституту географії
 Сольс-сюр-Рон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сольс-сюр-Рон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сольс-сюр-Рон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сольс-сюр-Рон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром